Stefanović ist der Name folgender Personen:

 Borko Stefanović (* 1974), serbischer Politiker und Diplomat
 Dejan Stefanović (* 1974), serbischer Fußballspieler
 Dimitrije Stefanović (1929–2020), jugoslawischer bzw. serbischer Musikwissenschaftler
 Ljubiša Stefanović (1910–1978), jugoslawischer Fußballspieler

 Nebojša Stefanović (* 1976), serbischer Politiker
 Nikola Stefanović (* 1991), serbischer Straßenradrennfahrer
 Saša Stefanović (2002 promoviert), Botaniker in Kanada
 Sava Stefanović (* 1968), serbischer Basketballspieler
 Vasa Stefanović (* 1906; † unbekannt), jugoslawischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Stevanović
 Štefanovičová